Nachtigallental steht für:

Nachtigallental (Kreis Bad Kreuznach), Naturschutzgebiet im Kreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
Nachtigallental (Siebengebirge), Tal im Gebiet der Stadt Königswinter, Nordrhein-Westfalen
Nachtigallental (Hüllhorst), Tal in der Gemeinde Hüllhorst, Nordrhein-Westfalen
Nachtigallental (Essen), Tal zwischen den Stadtteilen Fulerum und Margarethenhöhe in Essen mit dem Halbachhammer.